Монмейан () — коммуна во Франции, департамент Арденны
 Монмейан () — коммуна во Франции, департамент Вар